Гонсеница-Даниэль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Семья (в нескольких поколениях) польских лыжников и горнолыжников:
 Гонсеница-Даниэль, Анджей (1932—1991) — польский лыжник и прыгун с трамплина, участник зимних Олимпийских игр 1956.
 Гонсеница-Даниэль, Агнешка (род. 1987) — польская горнолыжница, участница зимних Олимпийских игр 2010.
 Гонсеница-Даниэль, Марина (род. 1994) — польская горнолыжница, участница зимних Олимпийских игр 2014 и 2018.
 Гонсеница-Даниэль-Шатковская, Мария (1936—2016) — польская горнолыжница, участница зимних Олимпийский игр 1956 и 1964.
 Гонсеница-Даниэль, Станислав (род. 1951) — польский лыжник и прыгун с трамплина, участник Олимпийских игр 1972.
 Гонсеница-Даниэль-Левандовская, Хелена (1934—2013) — польская лыжница, участница зимних Олимпийский игр 1956 и 1960.
 Гонсеница-Даниэль, Францишек (род. 1937) — польский лыжник.
 Гонсеница-Даниэль, Юзеф (1945—2008) — польский лыжник и прыгун с трамплина, участник Олимпийских игр 1968.
 Гонсеница-Даниэль, Ян (1856—1924) — польский лыжник.